Osoby o tym nazwisku:
 Jan Paygert – polski prawnik karnista, urzędnik, wykładowca
 Kornel Paygert – polski ekonomista, bankowiec, poseł na Sejm Krajowy Galicji
 Włodzimierz Paygert – polski wojskowy
 Zbigniew Paygert – polski poeta, żołnierz